__БЕЗКН__
It's a Wonderful Laugh је комедијски албум из Боб и Том телевизијског шоуа, који је први пут објављен 1996. године. Овај албум се састоји од два ЦД-а који представљају оригиналну музику која је снимљена током Бобових и Томових дневних радио шоуова који нису пре били емитовани.

Листа песама 

Укупно трајање свих песама са првог диска је 1:15:58.

Укупно трајање свих песама са другог диска је 1:15:29.

Албуми 1996.